Wilkinson steht für: 

 Wilkinson (Illinois), Ort im DeKalb County, Illinois, USA 
 Wilkinson (Indiana), Ort im Hancock County, Indiana, USA 
 Wilkinson (Minnesota),Ort im Cass County, Minnesota, USA 
 Wilkinson (Mississippi), Ort im Lincoln County, Mississippi, USA 
 Wilkinson (North Carolina), Ort im Beaufort County, North Carolina, USA 
 Wilkinson (Texas), Ort im Titus County, Texas, USA 
 Wilkinson (West Virginia), Gemeindefreies Gebiet im Logan County, West Virginia, USA 
 Wilkinson (Wisconsin), Town(ship) im Rusk County, Wisconsin, USA 
 Wilkinson Heights, Census-designated place im Orangeburg County, South Carolina, USA 
 Wilkinson Terrace, Ort im Chesterfield County, Virginia, USA 
 Wilkinson County (Georgia), Verwaltungseinheit 
 Wilkinson County (Mississippi), Verwaltungseinheit 
 den DJ und Musiker Mark Wilkinson, siehe Wilkinson (Musiker)

Siehe auch:
 Wilkinson (Familienname), Personen mit diesem englischen Familiennamen
 Wilkinson-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Wilkinson-Katalysator, Homogenkatalysator in der organischen Chemie
 Wilkinson Peaks, Gebirge im Enderbyland, Antarktika
 Wilkinson Sword, britischer Hersteller von Rasierklingen, Essbesteck und Gartengeräten sowie Schwertern
 Wilkinson-Teiler, ein Bauelement der Hochfrequenztechnik
 Alan Wilkinson Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller